Loi sur les relations interraciales de 1965
 Mariage interracial aux États-Unis
 Pornographie interraciale